Voo, acto ou efeito de voar
Voar (álbum dos Santamaria)
Voar (álbum dos Santos & Pecadores)

Desambiguações de artes